31-й матч «Всех звёзд» НХЛ проводился 24 января 1978 года на домашней арене клуба «Баффало Сейбрз» – «Баффало Мемориал Аудиториум». Четвёртый раз подряд победу праздновала команда конференции Принца 
Уэльского. Впервые в истории НХЛ судьба матча всех звёзд решалась в дополнительное время, во время которого отличился нападающий «Сейбрз» Жильбер Перро, который остановил секундомер на отметке 3 минуты 55 секунд с начала овертайма.

Приз лучшего хоккеиста достался голкиперу из «Нью-Йорк Айлендерс» Билли Смиту, который отразил все 16 бросков по своим воротам за первые 30 минут игры.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве
<table cellpadding="3" border="1" style="font-family: Verdana; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; margin-bottom:10px;">
     #времясчёткомандаголыпередачипередачивратарь
  
      первый период
    удаления: Сальминг (У) 7:42; Жиль (К) 18:30
  
  <tr>
    <td align="center">1</th>
    1:25
    1–0
    Кэмпбелл
     Билл Барбер  
     Кен Драйден
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">2</th>
    12:12
    2–0
    Кэмпбелл
     Дени Потвен
     Бобби Кларк
     
     Кен Драйден
  </tr>
      второй период
    удаления: Дэйли (К) 2:25; Смит (К) 3:36; Макдональд (У) 3:36; Вадне (К) 18:12
  
  <tr>
    <td align="center">3</th>
    19:32
    2–1
    Уэльс
     Дэррил Ситтлер (б)
     Лэрри Робинсон
     Брэд Парк
     Уэйн Стефенсон
  </tr>
      третий период
    удаления: нет
  
  <tr>
    <td align="center">4</th>
    18:21
    2–2
    Уэльс
     Рик Мартен
     Марсель Дион
     Терри О’Рейлли
     Уэйн Стефенсон
  </tr>
      овертайм
    удаления: нет
  
  <tr>
    <td align="center">5</th>
    3:55
    2–3
    Уэльс
     Жильбер Перро
     Стив Шатт
     Бёрье Сальминг
     Уэйн Стефенсон
  </tr>
</table>
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде, ов = броски в овертайме

Ссылки 
 
 31-й матч «Всех звёзд» НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1977/78
Драфт НХЛ 1977
Драфт НХЛ 1978

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1978 год в хоккее
Спортивные соревнования в Буффало